Pierre Langlois ist der Name folgender Personen:

* Pierre Langlois (Widerstandskämpfer) (1917–2013), französischer General und Widerstandskämpfer 
 Pierre Langlois (Boxer) (1925–1972), französischer Boxer